Hofmeister:
 Franz-Peter Hofmeister (född 1951), västtysk friidrottare
 Max Hofmeister (1913–2000), österrikisk fotbollsspelare
 Wilhelm Hofmeister (1824–1877), tysk botaniker
 Wilhelm Hofmeister (formgivare) (1912–1978), tysk bildesigner

Tyska efternamn